Бон — колишня назва міста Аннаба в Алжирі.
 Бон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор
 Бон — релігійна традиція в Тибеті.
 Бон (фінанси) — тимчасові гроші
 Бон, бони — плавуча огорожа, що застосовується на лісоповалі, а також плавучі загородження, що перешкоджають ворожим кораблям виходити з моря в гавань.
 Бон — пліт, до якого швартують невеликі судна.

Див. також 
 Бонн — місто в Німеччині
 О-бон — свято поминання померлих в Японії.
 Бона

Примітки